Santa Cruz de Guacas peut désigner :

Santa Cruz de Guacas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas ;
 Santa Cruz de Guacas : capitale de la paroisse civile de Santa Cruz de Guacas, dans la municipalité d'Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme